Il doppio del BGL Luxembourg Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.In finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno sconfitto Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (finale)

  Vera Duševina /  Olga Govortsova (semifinale)
  Petra Martić /  Mandy Minella (quarti di finale)

Wildcard

  Mona Barthel /  Jelena Janković (quarti di finale, ritirate)

  Belinda Bencic /  Claudine Schaul (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BGL Luxembourg Open 2012
WTA Tour 2012